Gushiken (具志堅), es un apellido japonés originario de Okinawa (Onomástica japonesa). El apellido Gushiken es uno de varios apellidos de familias samurái pertenecientes a la casta social de guerreros (samurái de Okinawa, también conocidos como Shizoku Pechin). En historia reciente ha habido personas Gushiken que han sobresalido en las artes marciales, política, deportes, educación, entretenimiento, etc.

Véase también 
 Pechin o samurái okinawense
 Yoko Gushiken, campeona de peso mosca en la WBA Jr. entre 1976 y 1981
 Luiz Gushiken, político brasileño

Enlaces externos 
 Leilani Gushiken
 
 Tom Gushiken Therapeutic Recreation
 Master Gushiken Master of Chinese Kingai

Apellidos japoneses